Die Abkürzung BHL steht für:
 Baltic Hockey League
 Bauhaus Luftfahrt, Forschungsorganisation der Luftfahrt
 Bernard-Henri Lévy, französischer Philosoph 
 Bibliotheca Hagiographica Latina, hagiographisches Quellenwerk 
 Biodiversity Heritage Library, Bibliotheksverbund

Abkürzung